En Pologne, Bartków peut désigner :

 Bartków, village de la powiat de Góra dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bartków, village de la powiat d'Oleśnica dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bartków, village dans la voïvodie de Mazovie,
 Bartków, village dans la voïvodie de Sainte-Croix.